Marija Vrsaljko – cestista
 Mladen Vrsaljko – calciatore
 Šime Vrsaljko – calciatore